Ян Валерьевич Голубовский () — российский хоккеист.

Биография 
Воспитанник новосибирского хоккея. В сезоне 1992/93 дебютировал в составе второй команды «Динамо» Москва. В следующем сезоне провёл 8 матчей в ИХЛ за команду «Русские Пингвины». По ходу сезона 1993/94 перешёл в ЦСКА, но не играл из-за юридических формальностей. На драфте НХЛ 1994 года был выбран в первом раунде под номером 23 клубом «Детройт Ред Уингз». ЦСКА хотел оставить Голубовского, но он после шведского «Турнира четырех наций», где выступал в составе юниорской сборной, улетел в Детройт. В сезонах 1994/95 — 1998/99 играл в АХЛ за фарм-клуб . В НХЛ за «Детройт» в сезонах 1997/98 — 1999/00 провёл 50 матчей. 28 декабря 2000 года был обменян в клуб «Флорида Пантерс» на Игоря Ларионова. До конца сезона сыграл 6 матчей в НХЛ и 30 в АХЛ за фарм-клуб «Луисвилл Пантерс».

Перед сезоном 2001/02 вернулся в Россию и подписал двухлетний контракт с магнитогорским «Металлургом», однако уже в ноябре подписал соглашение до конца сезона с «Сибирью» из высшей лиги. Сезон 2002/03 отыграл в ЦСКА. Следующий сезон начал в череповецкой «Северстали», но вскоре перешёл в петербургский СКА. В сезоне 2005/06 выступал в чемпионате Швеции за «Лександ». Два сезона не играл, затем выступал за «Юность» в чемпионате Белоруссии 2008/09 и «Есенице» в чемпионате Словении 2009/10. Пропустив следующий сезон, в сезоне 2011/12 играл за французский клуб . Окончательно завершил карьеру в фарм-клубе «Сибири» команде ВХЛ «Рязань» в сезоне 2013/14.

Несколько лет он занимался подготовкой юных спортсменов, работал агентом, занимался развитием игроков в «Нью-Йорк Айлендерс», участвовал в любительских турнирах. В сезонах 2018/19 — 2019/20 работал генеральным менеджером в нижегородском «Торпедо».

В 2021 году появилась информация, что Голубовский вместе с бывшими исполнительным директором «Торпедо» Сергеем Малютиным и с заместителем по финансам Натальей Ереминой обвиняются в растрате 7 млн рублей и присвоении 10 млн. В июне сбежал из России, вылетев из Минска и не явившись на заседание суда по его делу, предположительно в Израиль.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 http://nhlstars.kulichki.net/players/2/golubovsky.html
 https://forchecking.ru/player.php?id=2787

Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Игроки МХК «Динамо»
Игроки ХК «Русские Пингвины»
Игроки «Адирондак Ред Уингз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Цинциннати Майти Дакс»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Стальные лисы»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Красная армия»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Лександ»
Игроки ХК «Юность-Минск»
Игроки ХК «Акрони Есенице»
Игроки ХК «Морзин-Авориаз»
Игроки ХК «Рязань»
Преступники России
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»